Џим Куријер је освојио турнир. У финалу је победио Ги Форжеа резултатом 4-6, 6-3, 4-6, 6-3, 7-6.

Носиоци

  Стефан Едберг (полуфиналиста)
  Андре Агаси (треће коло)
  Ги Форже (финалиста)
 —
  Горан Иванишевић (друго коло)
  Томас Мустер (друго коло)
  Емилио Санчез (четвртфинале)
  Андрес Гомез ''(друго коло)

<li>  Марсело Филипини (прво коло)
<li>  Андреј Черкасов (треће коло)
<li>  Михаел Штих (полуфиналиста)
<li>  Џон Макенро (друго коло)
<li>  Александар Волков (друго коло)
<li>  Марк Росе (друго коло)
<li>  Мајкл Ченг ''(четвртфинале)
<li>  '''Џим Куријер (победник)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе
Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Тенис 1991.